S26 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche